Стрижи́:

 Стрижи () — подотряд птиц отряда стрижеобразных.
 Стрижи () — семейство птиц из одноимённого подотряда.
 Стрижи () — род птиц из одноимённого семейства.
 «Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России.

Топоним 
 Стрижи — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Стрижи — посёлок городского типа в Оричевском районе Кировской области.
 Стрижи — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.
 Стрижи — микрорайон в Заельцовском районе Новосибирской области.

См. также